Parectinocera är ett släkte av tvåvingar. Parectinocera ingår i familjen kärrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärrflugor
Parectinocera